Даниэ́ль И́нглис (; ) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото ().
 Зимние Универсиады: серебро (2009).
 : золото ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Работает координатором по социальным сетям и интернет-контенту в Ассоциации кёрлинга Канады ().

Замужем, муж Michael Jeffrey, поженились в 2017.

Примечания

Ссылки 
 Публикации на сайте Curling Canada с тэгом «Danielle Inglis»
 Профиль на сайте Laurier Golden Hawks
 
 Behind the Hawk: Danielle Inglis — The Cord (March 17, 2010)
 Danielle Inglis | Club Contacts | The Donalda Club

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы мира по кёрлингу
Чемпионы Канады по кёрлингу